Carolina Crescentini
 Federico Crescentini
 Girolamo Crescentini
Patronyme italien